Зеравшан, Зарафшан, Зарафшон может означать:
 Зеравшан (Зарафшан) — река в Средней Азии, древний приток Амударьи.
 Зеравшанский хребет — хребет.
 Зеравшанский ледник — ледник.
 Зеравшанская долина — долина.
 Зарафшанский заповедник — заповедник.
 Зеравшанский округ (Российская империя) — округ.
 Зеравшанский округ (СССР) — округ.
 Зеравшан —  посёлок городского типа в Согдийской области Таджикистана.
 Зарафшан — город в Узбекистане.
 «Зарафшан» — футбольный клуб из города Навои.
 «Зарафшан» — название футбольного клуба «Кызылкум» из города Навои в 1981 году.
 Зарафшон — название села Шинг (до 2021) в Таджикабадском районе Таджикистана. 
 Зарафшон — сельская община в Таджикабадском районе Таджикистана.

См. также 
 «Зарафшон» — таджикско-китайское предприятие.